Maschio adulto solitario  (2008), è un romanzo scritto dall'autore italiano Cosimo Argentina.

Il libro è risultato finalista in numerosi premi tra cui il Città di Bari, il Costa degli Etruschi e il Premio Bergamo..

Trama 
La vicenda di stampo noir si svolge negli anni Ottanta. Un giovane procuratore legale, dopo varie vicissitudini, entra a far parte di uno studio legale di un avvocato tarantino. Nel corso del suo apprendistato nella pratica forense Dànilo Colombia si viene a trovare coinvolto in un mondo ambiguo, oscuro, connivente con malavita di basso cabotaggio e corruzione. Entra talmente nella parte da trasformarsi lui stesso in un uomo malvagio. Complice la morte della sua amata Sara e lo sfaldamento degli affetti familiari Colombia assurge ad avvocato corrotto della criminalità organizzata tarantina. Ed è in una Taranto fredda e piovosa che Colombia andrà incontro al suo destino. Un destino che non fa sconti a nessuno e chiede al protagonista una notevole quantità di sacrifici.

Note